Cette page présente le Bilan saison par saison de l'Union sportive Créteil-Lusitanos .

Légende

Lien externe
 Bilan de l'Union sportive Créteil-Lusitanos, footballenfrance.fr

US Créteil-Lusitanos
Créteil